Рајан Кристијан Квантен (; Сиднеј, 28. новембар 1976) аустралијски је глумац и продуцент. Познат је по улози Џејсона Стекхауса у серији Права крв (2008—2014).

Детињство и младост 
Одгајали су га мајка Крис, координаторка у радњи -{Lifeline}-, и отац Еди Квантен, радник за -{NSW Maritime}- холандског порекла. Има два брата: Мичела, музичара, и Лојда, доктор.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1976.
Биографије живих особа
Аустралијски глумци